Pestalozza ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Graf von Pestalozza (1902–1986), deutscher Filmproduzent
 Alberto Pestalozza (1851–1934), italienischer Komponist
 Christian Pestalozza (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gisela Storch-Pestalozza (* 1940), deutsche Kostümbildnerin 
 Hanna von Pestalozza (eigentlich Brunhilde Gräfin von Schlippenbach; 1877–1963), deutsche Schriftstellerin
 Joseph von Pestalozza (1868–1930), deutscher Adeliger und Politiker, MdL Bayern

Siehe auch:
 Pestalozzi (Begriffsklärung)